

Населені пункти та їхні частини
Здруй () — назва кількох населених пунктів у Польщі, утворена від слова zdrój («джерело»).
 Здруй — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Здруй — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Здруй — частина міста Мушина в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Здруй — частина міста Івонич-Здруй в Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Здруй — частина міста Яроцин у Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Здруй — частина села Сечихи в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Здруй — частина села Гусів (Гусув) у гміні Маркова Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Здруй — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Здруй — лісова осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки